Искусство Вавилона — совокупность всех предметов искусства древней месопотамской цивилизации Вавилония в период XIX—VI века до н. э. и в период Нововавилонского царства (VII—VI века до н. э.).

Искусство Вавилона XIX—XII веков дна Двуречья 
Со второй четверти II тысячелетия после н. э. выступают на историческую арену города Сиро-Финикии и Палестины. Расцвет их продолжается до начала I тысячелетия до н. э. Одновременно приобретают большое значение государство хеттов в долине реки Галис в Малой Азии и соседнее с ним государство Митанни в верхнем течении Евфрата.

Культура Закавказья, начало которой относится к глубокой древности, также достигает в это время высокой степени развития и тесно связана с культурами так называемых горных народов Передней Азии.

Культура Вавилона сложилась на традициях шумерийской и аккадской культур: в это время широко распространилась шумерийская система письма — клинопись; многого достигли разные отрасли вавилонской науки — медицина, астрономия, математика, хотя все они ещё были тесно связаны с магией.

От города Вавилона, который был в своё время центром мирового значения, исторические события последующих эпох оставили очень мало. Немного дошло до нас и памятников изобразительного искусства этого времени.

Рельеф на своде законов Хаммурапи 

Замечательным памятником вавилонского искусства является рельеф на диоритовом столбе (высотой около 2 м) со сводом законов царя Хаммурапи, начертанным клинообразными знаками (Париж, Лувр). Рельеф изображает царя Хаммурапи в благоговейной позе перед сидящим на троне богом солнца и правосудия Шамашем, который передаёт ему символы власти — жезл и магическое кольцо (трон изображен в виде храмика на зиккурате). Подобные сцены вручения или «инвеституры», выражающие идею божественного происхождения царя, так как божество непосредственно передаёт ему знаки власти, часто встречаются на памятниках изобразительного искусства Передней Азии и в предшествующие и в последующие времена. Фигуры на рельефе торжественно статичны, позы бога и царя каноничны, но лицо Хаммурапи, несомненно, портретно.

Другим, не менее значительным, скульптурным памятником этого времени является диоритовая голова (Париж, Лувр), в которой видят портрет Хаммурапи — это пожилой человек с резкими, волевыми, даже суровыми чертами лица.

Мари 

Представление об уровне развития культуры и искусства времени возвышения Вавилона дают раскопки современного ему города Мари (лежащего выше по течению Евфрата). Здесь были открыты руины города и большого дворца правителя города Зимри-Лима площадью в 2,5 гектара и много ценных художественных памятников. План дворца типичен для Двуречья: большие дворы, вокруг которых группируются помещения. Дворец включал в себя, кроме парадных и жилых комнат, святилища, дворцовую школу писцов, кухню и кладовые для хозяйственных запасов. В некоторых помещениях дворца сохранились части настенных росписей (Багдад, Иракский музей) — уникальные памятники живописи времени древнего Вавилона. Это раскрашенные контурные рисунки, исполненные голубой, коричневато-красной и чёрной красками. В числе настенных росписей культовые сцены, например излияние воды божествами, дарующими жизнь всему на земле, или вручение божеством знаков власти царю. Все росписи отличаются строгой симметричной композицией.

В одном из храмовых помещении была найдена алебастровая статуя богини Иштар (высота 86 см), держащая в руках сосуд, из которого когда-то во время церемоний изливалась вода (Багдад, Иракский музей). Статуя отличается монументальной, лаконичной и выразительной трактовкой.

Очень интересны формы для хлебцев или сыров с фигурами животных и человека. В этих маленьких рельефах есть стремление передать пейзаж в традициях аккадского искусства.

Касситы 

При преемниках Хаммурапи мощь Вавилона ослабла. От огромного государства стали отпадать боровшиеся за самостоятельность области Двуречья. Через сто лет Вавилон захватили касситы, которые образовали так называемую III Вавилонскую династию и правили около шестисот лет (XVIII—XII века до н. э.). В культурном отношении касситы стояли гораздо ниже вавилонян.

Среди архитектурных памятников касситского времени следует назвать храм Караиндаша в Уруке (вторая половина XV века до н. э.) с огромными статуями божеств, которые выступают из ниш в стенах и сложены, как и стены здания, из кирпича. Здесь впервые скульптура стала подлинно органической частью архитектуры. Среди скульптурных произведений этого времени выделяется своей монументальностью бронзовая статуя царицы Напир-Aсу, найденная в Эламе (Париж, Лувр).

Искусство Нововавилонского царства 
В 612 году до н. э. столица Ассирии Ниневия была взята царём Вавилонии Набопаласаром в союзе с мидянами и подвергнута полному разрушению, а вся страна была опустошена. Гегемония снова и в последний раз перешла к городу Вавилону, который, кроме политического значения, приобрёл роль крупнейшего торгового и ремесленного центра Передней Азии.

Искусство Нового Вавилона имело, в первую очередь, декоративное назначение. Изображают реальных и фантастических священных животных, растения, орнаменты. Новых образов искусство этого времени почти не создаёт. В нововавилонском искусстве уже не встречаются сюжеты, подобные сюжетам ассирийских рельефов и росписей — военные сцены дворцовой жизни. Сцены поклонения божеству, изображенные на цилиндрах-печатях, часто превращаются в трудночитаемую схему.

Вскоре после смерти Навуходоносора II политическое и экономическое могущество Вавилона падает. В 538 году до н. э. Вавилон был завоёван персидским царём Киром II и присоединен к Иранскому государству Ахеменидов.

Архитектура Нового Вавилона 
Одним из наиболее деятельных царей времени Нового Вавилона был Навуходоносор (604—562 годы до н. э.), который проводил завоевательную политику и значительно расширил границы государства. Осуществлял он и грандиозное храмовое, оборонительное и ирригационное строительство. Много сведений осталось об этом времени от греческих авторов — Геродот, Диодор Сицилийский, Страбон (например, о зиккурате Вавилона).

Архитектура во время Нововавилонского царства была ведущим видом искусства. До наших дней дошли остатки ряда архитектурных памятников.

Судя по материалам раскопок и по описаниям, Вавилон нового времени был огромным, правильно распланированным городом, с улицами, пересекавшимися под прямым углом. Он был окружён тройной мощной стеной, в которой были сделаны восемь ворот, носившие имена восьми главных богов. Многочисленные башни на очень широких стенах и выложенный кирпичом ров довершали мощные оборонительные укрепления города. Кроме того, в городе было очень много различных культовых построек-храмов, небольших святилищ, уличных алтарей.

Ворота Иштар 

С северной стороны в городской стене находились ворота богини Иштар в виде четырех квадратных в плане башен с арочным проходом, за которыми начиналась основная магистраль — процессионная дорога, считавшаяся священной, так как вела к главному храму Вавилона, посвящённому богу Мардуку, так называемому «Эсагилу». Процессионная дорога была замощена плитами известняка с инкрустацией из красной брекчии. Городская стена, башни ворот, стены по сторонам прецессионной дороги были сложены из обожжённого кирпича, причём на отдельных кирпичах были сделаны рельефным штампом фигуры идущих львов, быков и драконов — символы божеств. Рельефы были покрыты цветной глазурью.

«Вавилонская башня» 

Рядом с главным святилищем Вавилона, храмом бога Мардука, находился знаменитый уже в древности зиккурат «Этеменанка», о котором говорится в библии как о «Вавилонской башне». Высота его была 90 метров, а площадь основания достигала 90×90 метров. Он состоял из семи уступов, выкрашенных в разные цвета и посвящённых семи божествам. На самом верху его находилось небольшое святилище, выложенное снаружи бирюзово-голубым глазурованным кирпичом и считавшееся жилищем бога Мардука и его жены, богини утренней зари Сарпанит. Здесь стояла золотая статуя бога Мардука.

Дворец Навуходоносора II 

Раскопками были открыты остатки двух дворцов царя Навуходоносора II, на искусственных платформах, с помещениями, располагавшимися вокруг открытых дворов. Фасадная стена тронного зала одного из дворцов была облицована глазурованным кирпичом с изображениями по тёмно-синему фону ряда стройных колонн с золотисто-жёлтыми стволами и закручивающимися на две стороны волютами капителей, между которыми свисали гирлянды лотосов, а выше тянулся фриз из бело-жёлтых пальметок и бирюзово-голубых ромбов. Создавалось впечатление лёгкой ограды, перевитой цветами, впечатление очень красочное, благодаря умелому подбору синего, голубого, жёлтого, белого и чёрного цветов, а также блестящей прозрачной глазури. В другом, летнем дворце находились когда-то знаменитые «Висячие сады Семирамиды», то есть зелёные насаждения на искусственных террасах, поддерживаемых сводами. Через каналы, колодцы и другие устройства подавалась вода из Евфрата для поливки этих насаждений.

Литература 
 В. И. Авдиев. История Древнего Востока, изд. II.. Госполитиздат, М., 1953.
 Ч. Гордон. Древнейший Восток в свете новых раскопок. М., 1956.
 М. В. Доброклонский. История искусств зарубежных стран, I том, Академия Художеств СССР. Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина., 1961.
 И. М. Лосева. Искусство Древней Месопотамии. М., 1946.
 Н. Д. Флиттнер. Культура и искусства Двуречья. Л.-М., 1958.

Вавилония
Искусство Древней Месопотамии